De 2. Bundesliga 1978/79 was het vijfde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit 40 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen. De laatste drie uit elke groep degradeerden naar een van de verschillende Oberliga's.

Noord

Eindstand

1 Westfalia Herne kreeg geen licentie om financiële redenen waardoor RW Lüdenscheid gered werd.
2 FC St. Pauli kreeg geen licentie en werd teruggezet naar de Oberliga Nord.

Topscorers

Zuid

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Zie ook
DFB-Pokal 1978/79

Duits competitievoetbal 1978/79
Seizoen 1978/79